Баркгаузен — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Баркгаузен, Генрих (1881—1956) — немецкий учёный в области электронной физики и электротехники. 
 Баркгаузен, Георг  (1849—1923), немецкий инженер, ректор Ганноверского технического университета (1904—1907).
 Баркгаузен, Иоганн Конрад (1666—1723) — немецкий врач и химик.